Детский театр

 Детский театр — спектакли, разыгрываемые силами детей, см. также школьный театр.
 Театр для детей (театр юного зрителя — ТЮЗ) — профессиональный театр, предназначенный для детской аудитории.